Sleeping Dogs (englisch: „schlafende Hunde“)  bezeichnet:
 den Originaltitel von Schlafende Hunde (1977), neuseeländischer Film von Roger Donaldson (1977)
 Sleeping Dogs – Tagebuch eines Mörders,  US-amerikanischer Thriller von Charles Finch (1992)
 Sleeping Dogs (Harnett), Roman von Sonya Hartnett (1995)
 Sleeping Dogs (Perry), Roman von Thomas Perry (1992)
 den Originaltitel der Episode „Schlafende Hunde“ der US-amerikanischen Fernsehserie „Enterprise“ (2002)
 Sleeping Dogs (Computerspiel), Videospiel aus dem Jahr 2012

Siehe auch:
 Schlafende Hunde (Begriffsklärung)
 Where Sleeping Dogs Lie